Seghe ima više značenja:
 Seghe, Bolzano
 Seghe, Vicenza